Thanham ist der Ortsname von

 Thanham (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Thanham (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern

 Thanham (Gemeinde Berg), Ortschaft der Gemeinde Berg im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Thanheim